Het WTA-tennistoernooi van Nanchang (officieel Jiangxi Open) van 2017 vond plaats van 24 tot en met 30 juli 2017 in de Chinese stad Nanchang. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Duan Yingying was het vijfde reekshoofd. Zij strandde echter al in de eerste ronde.

Ook de als eerste geplaatste Zhang Shuai verloor haar openingspartij.

Het tweede reekshoofd, Peng Shuai uit China, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Japanse Nao Hibino in twee sets. Peng wist voor de tweede keer het toernooi van Nanchang op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 2014. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2017. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Liang Chen en Lu Jingjing hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Liang speelde samen met Ye Qiuyu – zij versloegen het tweede reekshoofd en bereikten de halve finale. Lu en You Xiaodi kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Nao Hibino en Miyu Kato, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Alla Koedrjavtseva en Arina Rodionova.

Het ongeplaatste Chinese duo Jiang Xinyu en Tang Qianhui, dat voor het eerst aan een WTA-toernooi meedeed, won de titel. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Alla Koedrjavtseva en Arina Rodionova in twee sets.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Nanchang 2017
Nanchang